Инструмент может означать:
 Инструмент — предмет, устройство, механизм, машина или алгоритм, используемые для воздействия на объект: его изменения или измерения.
 Финансовый инструмент — договор, создающий финансовые активы одной стороны и соответствующие им финансовые обязательства другой стороны.